Morandiär ett italienskt efternamn. Det kan syfta på:

 Morandi (musikgrupp),  rumänsk popgrupp
 Morandibron, bro i Genua, rasade 2018

Personer med efternamnet Morandi
 Anna Morandi Manzolini (1714–1774), italiensk biolog
 Gianni Morandi (född 1944), italiensk sångare och skådespelare
 Giorgio Morandi (1890–1964), italiensk konstnär
 Matteo Morandi (född 1981), italiensk gymnast
 Riccardo Morandi  (1902 –1989), italiensk brobyggare

Geografi
 Morandī Dādar, berg i Indien

 Grizzana Morandi, ort och kommun i Italien

Efternamnsförgreningssidor
Italienska efternamn